HMS Basilisk, ha sido el nombre utilizado por diez buques de la Royal Navy británica, nombrados así por el animal mítico Basilisco:

 fue una bombarda armada con cuatro cañones, botada en 1695 y desguazada en 1729.
 fue una bombarda armada con cuatro cañones, botada en 1740 y vendida en 1750.
 fue una bombarda armada con ocho cañones botada en 1759 y capturada por Francia en 1762 por el Audacieux.
HMS Basilisk fue un brulote, anteriormente el balandro armado con 14 cañones HMS Grasshopper (1776). Fue renombrado HMS Basilisk en 1779 y vendido en 1783.
 fue un bergantín armado con 12 cañones botado en 1801 y vendido en 1815.
 fue un cúter armado con seis cañones botado en 1822 y vendido en 1846.
 fue un vapor de ruedas con casco de madera botado en 1848 y desguazado en 1882.
 fue un balandro de la clase Beagle steel botado en 1889. Fue utilizado como pontón para almacenamiento de carbón C 7, finalmente, fue vendido para uso civil en 1905.
 fue un destructor de la clase Beagle botado en 1910 y vendido en 1921.
 fue un destructor de la clase B (1930) botado en 1930 y hundido en 1940.

Nombres de buques británicos